Урсула Келлер (; род. 21 июня 1959, Цуг, Швейцария) — швейцарский , специалист по лазерам сверхкоротких импульсов.
Доктор философии (1989), профессор ETH Zurich, выпускницей которого является и где трудится с 1993 года.
Член Швейцарской академии технических наук, Шведской королевской АН (2003) и Леопольдины (2008), иностранный член НАН США (2021).
В 1991—1999 гг. третий наиболее цитируемый исследователь в области оптоэлектроники, согласно Thomson Citation Index.

Биография 
Родилась и выросла в Цуге.
Окончила по физике ETH Zurich (1984). В Стэнфордском университете получила степени магистра (1987) и доктора философии (1989) по прикладной физике. В 1989—1993 гг. сотрудница AT&T Bell Labs. В 1993 году возвратилась на родину и с того же года преподаёт в альма-матер ETH Zurich, первоначально ассоциированный профессор, с 1997 года полный профессор, в 2003—2005 гг. директор там Института квантовой электроники.
Подготовила 77 PhD-студентов.
Соучредительница и первый президент ETH Women Professors Forum.
С 2014 года член исследовательского совета .
Фелло Оптического общества (2003) и IEEE (2014).
С 2010 года член .
Член редколлегий Applied Physics B (с 1994) и Laser Physics Letters (с 2005).

Опубликовала 300 рецензированных журнальных работ и 13 глав в книгах.

Замужем, двое сыновей (1997 и 1998 г. р.).

Награды и отличия 

 Лауреат программы Фулбрайта (1985—1986)
 Премия Карла Цейса (1998)
 IEEE LEOS Distinguished Lecturer (2000—2001)
  (2004)
  (2005)
 Профессор имени Миллера Калифорнийского университета в Беркли (2006)
 Joseph Fraunhofer Award / Robert M. Burley Prize, Оптическое общество (2008)
 Senior Prize, Европейское физическое общество (2011)
 ERC Advanced Grant (2012, 2018)
  (2013)
 Geoffrey Frew fellowship Австралийской АН (2015)
 Премия Таунса, Оптическое общество (2015)
  (2017)
  (2018)
  (2018)
 Медаль Эдисона (2019)
 Почётный доктор Университета Хериота-Уатта (2019)
 Медаль Фредерика Айвса (2020)

Примечания

Ссылки 
 https://ulp.ethz.ch/people/kursula.html
 http://www.vacuumnanoelectronics.org/speaker/ursula-keller/
 http://www.academia-net.org/profil/prof-dr-ursula-keller/1133828
 Barbara Vonarburg. «I see myself as a discoverer» (13.05.2015)

Женщины-физики
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Леопольдины
Иностранные члены Национальной академии наук США
Доктора философии по физике
Сотрудники Bell Labs
Члены Оптического общества
Стипендиаты Фулбрайта
Почётные доктора университетов Великобритании
Лауреаты Премии в области квантовой электроники и оптики
Награждённые медалью Фредерика Айвса